Zaklopača est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Zaklopača, un village situé dans la municipalité de Milići et dans la République serbe de Bosnie ;
en Croatie
Zaklopača, une localité située dans la municipalité de Plitvička Jezera, comitat de Lika-Senj ;
en Serbie
Zaklopača, une localité située dans la municipalité de Grocka et sur le territoire de la Ville de Belgrade ;
Zaklopača, un village situé sur le territoire de la Ville de Kraljevo, district de Raška.